That day (1954), een Indiase film uit 1954, uitgebracht als Andha Naal
 That day (Golden Earring), een single uit 1966
 That day (Natalie Imbruglia), een single uit 2001
 That day (2003), een Franse film uit 2003, uitgebracht als Ce jour-là
 That Day (One Buck Short), een single uit 2003